Arajaure (Arasjaure) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Arajaure, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (21 ha)
Arajaure, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (2,25 km²)
Arasjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (31,9 ha)
Arasjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (1,31 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn